Osoby o tym nazwisku:
 Izabella Wisłocka – polska architektka
 Michalina Wisłocka – polska lekarka